A 2016–2017-es Európa-liga az Európa-liga 8. szezonja volt. A döntőnek a svédországi Friends Arena adott otthont, Stockholmban.

A sorozatot az angol Manchester United nyerte.

A besorolás rendszere 
A 2016–2017-es Európa-liga küzdelmeiben az UEFA 55 tagországából 54 ország 188 csapata vesz részt. Az egyes országok indulásra jogosult csapatainak számát a nemzeti labdarúgó-bajnokságokra vonatkoztatott UEFA-együttható alapján határozták meg:
 az 1–51. helyen rangsoroltak egyaránt 3 csapatot indíthattak (kivéve Liechtenstein),
 az 52–54. helyen rangsoroltak 2 csapatot indíthattak (kivéve Gibraltár).
 Liechtenstein és Gibraltár 1 csapatot indíthatott.
További résztvevők:
 33 csapat, amely a UEFA-bajnokok ligájából kiesik és átkerül az Európa-ligába.

Rangsor
A 2016–17-es Európa-ligához a 2015-ös UEFA-együtthatót használták, amely az országok csapatainak teljesítményét tükrözi a 2010–11-es szezontól a 2014–15-ösig.

Szabaddá váló helyek kiosztása 
Egy Európa-liga indulási jog szabaddá vált, ha egy csapat indulási jogot szerzett az UEFA-bajnokok ligájában és az Európa-ligában is, valamint ha egy csapat több jogon szerzett indulási jogot az Európa-ligában. A szabaddá váló helyet az alábbi szabályok szerint kellett feltölteni, tekintettel az adott országból indítható csapatok maximális számára is:

Ha egy labdarúgókupa győztese indulási jogot szerzett az UEFA-bajnokok ligájában, akkor a helye szabaddá vált, a többi Európa-ligában indulási jogot szerző csapat egy hellyel feljebb került. Az utolsó indulási jogot az a bajnoki helyezés alapján legjobb helyen végző csapat kapta, amelynek még nem volt indulási joga.
Ha egy labdarúgókupa győztese indulási jogot szerzett az Európa-ligában a bajnoki helyezése alapján, akkor a helye szabaddá vált, a többi Európa-ligában indulási jogot szerző csapat egy hellyel feljebb került. Az utolsó indulási jogot az a bajnoki helyezés alapján legjobb helyen végző csapat kapta, amelynek még nem volt indulási joga.
Ligakupa-győztes szabaddá váló helyét az a bajnoki helyezés alapján legjobb helyen végző csapat kapta, amelynek még nem volt indulási joga.

Lebonyolítás

Csapatok
Az alábbi táblázatban olvasható, hogy a csapatok melyik körben kapcsolódnak be a küzdelmekbe.

 Használt rövidítések
 BL-cs.: 2016–2017-es UEFA-bajnokok ligája csoportkörében vesztes csapat
 BL-r.: 2016–2017-es UEFA-bajnokok ligája rájátszásában vesztes csapat
 BL-3.: 2016–2017-es UEFA-bajnokok ligája 3. selejtezőkörében vesztes csapat
 x. hely: bajnoki helyezés jogán indul;
 kgy: kupagyőztes jogán indul;
 LK: ligakupa-győztes;
 R.: bajnoki rájátszás;

Jegyzetek

Albánia (ALB): Az albán bajnok Skënderbeu Korçë csapatát az UEFA kizárta a bajnokok ligájából. A Skënderbeu a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz fordult, amely 2016. július 6-án a fellebbezést elutasította. A kvótát a bajnoki második helyezett Partizani Tirana csapata kapta, amely ekkor már az 1. selejtezőkör, 1. mérkőzését lejátszotta. A Partizani Tirana átkerült az UEFA-bajnokok ligája 2. selejtezőkörébe, a Partizani 1. selejtezőkörbeli ellenfele a szlovák Slovan Bratislava az 1. selejtezőkör, 2. mérkőzésének lejátszása nélkül továbbjutott a 2. selejtezőkörbe.

Azerbajdzsán (AZE): A bajnoki második Zira nem kapott UEFA-licencet, a bajnoki negyedik İnter Bakı csapatát kizárták pénzügyi okok miatt. A kvótákat a bajnoki ötödik Gəncə PFK és a bajnoki hatodik Neftçi kapta meg.

Bulgária (BUL): A kupagyőztes CSZKA Szofija csapatát kizárták pénzügyi okok miatt. A bajnoki második Levszki Szofija a 2. selejtezőkörbe került, a kvótát a bajnoki negyedik Szlavija Szofija kapta meg.

Görögország (GRE): A bajnoki ötödik Panióniosz csapatát kizárták pénzügyi okok miatt. A kvótát a bajnoki hatodik Jánina kapta meg.

Lettország (LVA): A bajnoki második Skonto nem kapott UEFA-licencet. A kvótát a bajnoki ötödik Spartaks Jūrmala kapta meg.

Málta (MLT): A kupagyőztes Sliema Wanderers nem kapott UEFA-licencet. A kvótát a bajnoki negyedik Balzan FC kapta meg.

Románia (ROU): A kupagyőztes CFR Cluj nem kapott UEFA-licencet. A bajnoki negyedik Dinamo București szintén nem kapott UEFA-licencet. Dinamo București fellebbezett a román labdarúgó-szövetségnél, de elutasították, majd a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordult de ott is elutasították. A kvótákat a bajnoki ötödik Viitorul Constanța és a bajnoki hetedik CSMS Iași kapták meg, mert a bajnoki hatodik ASA Tîrgu Mureș csapatát is kizárták pénzügyi okok miatt.

Törökország (TUR): A kupagyőztes Galatasaray csapatát kizárták pénzügyi okok miatt. A bajnoki harmadik Konyaspor a csoportkörbe, a bajnoki negyedik İstanbul Başakşehir a 3. selejtezőkörbe került, a kvótát a bajnoki ötödik Osmanlıspor kapta meg.

Ukrajna (UKR): A bajnoki harmadik Dnyipro Dnyipropetrovszk csapatát kizárták pénzügyi okok miatt. A bajnoki negyedik Zorja Luhanszk a csoportkörbe került, a kvótát a bajnoki hatodik PFK Olekszandrija kapta meg.

Fordulók és időpontok

Selejtezők

1. selejtezőkör 
Ebben a körben 96 csapat vett részt. Zárójelben az UEFA-együtthatók olvashatók. A sorsolást 2016. június 20-án tartották.

Kiemelt csapatok
 Makkabi Tel-Aviv (20,225)
 FC Midtjylland (14,720)
 HJK (10,980)
 Dinama Minszk (10,000)
 Omónia (9,935)
 Neftçi (9,725)
 AÉK Lárnakasz (9,435)
 AIK (8,975)
 Slovan Bratislava (8,900)
 Videoton (8,725)
 Aktöbe FK (8,075)
 Vojvodina (7,925)
 Sahcjor Szalihorszk (7,500)
 Spartak Trnava (7,400)
 Brøndby IF (7,220)
 IFK Göteborg (6,475)
 Debreceni VSC (6,475)
 Hearts (6,460)
 FK Ventspils (6,075)
 Admira Wacker (6,020)
 Lokomotiva Zagreb (5,775)
 KR (5,750)
 Dila Gori (5,625)
 Aberdeen FC (5,460)
 Odd (5,350)
 Qəbələ PFK (5,225)
 Rabotnicski (5,200)
 FC Vaduz (4,850)
 Kajrat Almati (4,825)
 Differdange 03 (4,800)
 Shamrock Rovers (4,590)
 St. Patrick’s Athletic (4,590)
 Zagłębie Lubin (4,500)
 Cracovia Kraków (4,500)
 Linfield (4,400)
 Dacia Chișinău (4,325)
 Bétár Jerusálajim (4,225)
 Stabæk (4,100)
 Kukësi (4,075)
 FK Čukarički (3,925)
 FC Levadia (3,850)
 Nõmme Kalju (3,850)
 Pjunik (3,825)
 Zimbru Chișinău (3,825)
 Breiðablik (3,750)
 NK Široki Brijeg (3,675)
 Beroe Sztara Zagora (3,625)
 NK Domžale (3,625)

Nem kiemelt csapatok
 Ordabaszi (3,575)
 Fola Esch (3,550)
 Cliftonville (3,400)
 Rudar Pljevlja (3,225)
 HB Tórshavn (3,225)
 Gorica (3,125)
 Csihura Szacshere (3,125)
 Sirak (3,075)
 Budućnost Podgorica (2,975)
 Gəncə PFK (2,975)
 Birkirkara FC (2,966)
 Skendija 79 (2,950)
 Víkingur Gøta (2,725)
 Szlavija Szofija (2,625)
 MTK Budapest (2,475)
 Hibernians (2,466)
 Spartak Myjava (2,400)
 Sūduva Marijampolė (2,175)
 Jeunesse Esch (2,050)
 RoPS (1,980)
 FK Jelgava (1,825)
 Teuta Durrës (1,825)
 Zaria Bălți (1,825)
 Valur (1,750)
 IFK Mariehamn (1,730)
 Lusitanos (1,699)
 Atlantas (1,675)
 SZK Szamtredia (1,625)
 Spartaks Jūrmala (1,575)
 Partizani Tirana (1,575)
 Bananc (1,575)
 NSÍ Runavík (1,475)
 FK Trakai (1,425)
 Radnik Bijeljina (1,425)
 Sloboda Tuzla (1,425)
 Glenavon (1,400)
 Cork City (1,340)
 La Fiorita (1,316)
 Bala Town FC (1,200)
 FK Sileks (1,200)
 UE Santa Coloma (1,199)
 Bokelj (0,975)
 Balzan FC (0,966)
 Infonet Tallinn (0,850)
 Folgore (0,816)
 College Europa (0,700)
 Llandudno FC (0,700)
 Connah’s Quay Nomads (0,700)

Párosítások

2. selejtezőkör 
Ebben a körben 66 csapat vett részt. Zárójelben az UEFA-együtthatók olvashatók. A sorsolást 2016. június 20-án tartották.

Kiemelt csapatok
 KRC Genk (36,000)
 NK Maribor (21,625)
 Makkabi Tel-Aviv (T) (20,225)
 Austria Wien (19,020)
 Partizan (16,925)
 FC Midtjylland (T) (14,720)
 Makkabi Haifa (11,725)
 HJK (T) (10,980)
 Hajduk Split (10,775)
 Dinama Minszk (T) (10,000)
 Omónia (T) (9,935)
 Grasshopper (9,755)
 Neftçi (T) (9,725)
 AÉK Lárnakasz (T) (9,435)
 AIK (T) (8,975)
 Slovan Bratislava (T) (8,900)
 Videoton (T) (8,725)
 MTK Budapest (T) (8,075)
 Vojvodina (T) (7,925)
 Strømsgodset (7,850)
 Sahcjor Szalihorszk (T) (7,500)
 Spartak Trnava (T) (7,400)
 Brøndby IF (T) (7,220)
 Osmanlıspor (6,920)
 Slavia Praha (6,585)
 IFK Göteborg (T) (6,475)
 Debreceni VSC (T) (6,475)
 Hearts (T) (6,460)
 FK Ventspils (T) (6,075)
 Admira Wacker (T) (6,020)
 Häcken (5,975)
 Jánina (5,940)
 Lokomotiva Zagreb (T) (5,775)

Nem kiemelt csapatok
 KR (T) (5,750)
 Sirak (T) (5,625)
 Aberdeen FC (T) (5,460)
 Odd (T) (5,350)
 Qəbələ PFK (T) (5,225)
 Budućnost Podgorica (T) (5,200)
 CSMS Iași (5,076)
 Piast Gliwice (5,000)
 FC Vaduz (T) (4,850)
 Kajrat Almati (T) (4,825)
 Cliftonville (T) (4,800)
 St. Patrick’s Athletic (T) (4,590)
 RoPS (T) (4,590)
 Zagłębie Lubin (T) (4,500)
 Skendija 79 (T) (4,500)
 Cork City (T) (4,400)
 Levszki Szofija (4,375)
 Gəncə PFK (T) (4,325)
 Tarpeda Zsodzina (4,250)
 Bétár Jerusálajim (T) (4,225)
 Connah’s Quay Nomads (T) (4,100)
 Kukësi (T) (4,075)
 Hibernian (3,960)
 FK Čukarički (T) (3,925)
 FC Levadia (T) (3,850)
 Nõmme Kalju (T) (3,850)
 College Europa (T) (3,825)
 Zimbru Chișinău (T) (3,825)
 FK Jelgava (T) (3,750)
 SønderjyskE (3,720)
 Birkirkara FC (T) (3,675)
 Beroe Sztara Zagora (T) (3,625)
 NK Domžale (T) (3,625)

Jegyzetek
T: Az 1. selejtezőkörből továbbjutott csapat, a sorsoláskor nem volt ismert.
A dőlt betűvel írt csapatok az 1. selejtezőkörben egy magasabb együtthatóval rendelkező csapat ellen győztek, és az ellenfél együtthatóját hozták magukkal.

Párosítások

3. selejtezőkör 
Ebben a körben 58 csapat vett részt. Zárójelben az UEFA-együtthatók olvashatók. A sorsolást 2016. július 15-én tartották.

Kiemelt csapatok
 AZ (43,612)
 KRC Genk (T) (36,000)
 Lille OSC (29,549)
 AS Saint-Étienne (26,049)
 KAA Gent (25,000)
 FK Krasznodar (24,216)
 Rapid Wien (23,520)
 Slovan Liberec (22,085)
 NK Maribor (T) (21,625)
 Makkabi Tel-Aviv (T) (20,225)
 Szpartak Moszkva (19,216)
 Austria Wien (T) (19,020)
 Zagłębie Lubin (T) (16,925)
 West Ham United (16,256)
 Hertha BSC (16,035)
 Panathinaikósz (14,940)
 FC Midtjylland (T) (14,720)
 Rijeka (14,275)
 Sassuolo (14,087)
 Rio Ave (13,616)
 Vorszkla Poltava (11,976)
 Nõmme Kalju (T) (11,725)
 HJK (T) (10,980)
 Hajduk Split (T) (10,775)
 FC Arouca (10,616)
 Apóllon Lemeszú (10,435)
 Mladá Boleslav (10,085)
 Dinama Minszk (T) (10,000)
 Bétár Jerusálajim (T) (9,935)

Nem kiemelt csapatok
 Grasshopper (T) (9,755)
 Skendija 79 (T) (9,725)
 AÉK Lárnakasz (T) (9,435)
 PFK Olekszandrija (8,976)
 AIK (T) (8,975)
 FK Jelgava (T) (8,900)
 FC Luzern (8,775)
 Videoton (T) (8,725)
 AÉK (7,940)
 Vojvodina (T) (7,925)
 İstanbul Başakşehir (7,920)
 SønderjyskE (T) (7,850)
 NK Domžale (T) (7,500)
 Spartak Trnava (T) (7,400)
 Brøndby IF (T) (7,220)
 Heracles Almelo (7,112)
 Pandurii Târgu Jiu (7,076)
 Osmanlıspor (T) (6,920)
 Slavia Praha (T) (6,585)
 IFK Göteborg (T) (6,475)
 Tarpeda Zsodzina (T) (6,475)
 Birkirkara FC (T) (6,460)
 Aberdeen FC (T) (6,075)
 Admira Wacker (T) (6,020)
 Cork City (T) (5,975)
 Jánina (T) (5,940)
 Lokomotiva Zagreb (T) (5,775)
 Qəbələ PFK (T) (5,225)
 Viitorul Constanța (5,076)

Jegyzetek
T: A 2. selejtezőkörből továbbjutott csapat, a sorsoláskor nem volt ismert.
A dőlt betűvel írt csapatok a 2. selejtezőkörben egy magasabb együtthatóval rendelkező csapat ellen győztek, és az ellenfél együtthatóját hozták magukkal.

Párosítások

Rájátszás 
Ebben a körben 44 csapat vett részt. 29 győztes a 3. selejtezőkörből és 15 vesztes a bajnokok ligája 3. selejtezőköréből. Zárójelben az UEFA-együtthatók olvashatók. A sorsolást 2016. augusztus 5-én tartották.

Kiemelt csapatok
 Sahtar Doneck (BL) (81,976)
 Olimbiakósz (BL) (70,940)
 Anderlecht (BL) (54,000)
 AZ (43,612)
 Fenerbahçe SK (BL) (40,920)
 Sparta Praha (BL) (40,585)
 PAÓK (BL) (37,440)
 KRC Genk (36,000)
 BATE Bariszav (BL) (34,000)
 AS Saint-Étienne (26,049)
 KAA Gent (25,000)
 FK Krasznodar (24,216)
 Rapid Wien (23,520)
 Slovan Liberec (22,085)
 NK Maribor (21,625)
 Makkabi Tel-Aviv (20,225)
 Austria Wien (19,020)
 West Ham United (16,256)
 Panathinaikósz (14,940)
 FC Midtjylland (14,720)
 Sassuolo (14,087)
 Qarabağ (BL) (13,475)

Nem kiemelt csapatok
 Rosenborg (BL) (12,850)
 Asztana FK (BL) (12,575)
 Astra Giurgiu (BL) (11,076)
 Hajduk Split (10,775)
 FC Arouca (10,616)
 Grasshopper (9,755)
 AÉK Lárnakasz (9,435)
 Vojvodina (7,925)
 İstanbul Başakşehir (7,920)
 Brøndby IF (7,220)
 Crvena zvezda (BL) (7,175)
 Osmanlıspor (6,920)
 Slavia Praha (6,585)
 IFK Göteborg (6,475)
 Dinamo Tbiliszi (BL) (5,875)
 Lokomotiva Zagreb (5,775)
 Trenčín (BL) (5,400)
 Qəbələ PFK (5,225)
 Bétár Jerusálajim (4,225)
 SønderjyskE (3,720)
 Skendija 79 (2,950)
 Partizani Tirana (BL) (1,575)

Jegyzetek
BL – Az UEFA-bajnokok ligája 3. selejtezőkörének vesztes csapataként került át.

Párosítások

Csoportkör 

A csoportkörbe a rangsor szerinti első 12 ország kupagyőztese, a 4. helyen rangsorolt bajnokság 4. helyezettje, az 1–3. helyen rangsorolt bajnokság 5. helyezettjei, valamint az UEFA-bajnokok ligája rájátszásának 10 vesztes csapat, és az Európa-liga selejtező rájátszásának 22 továbbjutója került.

A csoportkörben 12, egyaránt négycsapatos csoportot képeztek. A csoportokban a csapatok körmérkőzéses, oda-visszavágós rendszerben mérkőztek meg egymással. A csoportok első két helyén végző csapata az egyenes kieséses szakaszba jutott, a harmadik és negyedik helyezettek kiestek. A csoportokat 2016. augusztus 26-án sorsolták Monacóban.

1. kalap
 Schalke 04 (96,035)
 Zenyit (93,216)
 Manchester United (82,256)
 Sahtar Doneck (81,976)
 Athletic Bilbao (75,142)
 Olimbiakósz (70,940)
 Villarreal CF (BL) (60,142)
 Ajax (BL) (58,112)
 Internazionale (58,087)
 Fiorentina (57,087)
 Anderlecht (54,000)
 Viktoria Plzeň (BL) (44,585)
2. kalap
 AZ (43,612)
 Sporting de Braga (43,116)
 Red Bull Salzburg (BL) (42,250)
 AS Roma (BL) (41,587)
 Fenerbahçe SK (40,920)
 Sparta Praha (40,585)
 PAÓK (37,440)
 Steaua București (BL) (36,576)
 KRC Genk (36,000)
 APÓEL (BL) (35,935)
 Standard de Liège (27,500)
 AS Saint-Étienne (26,049)

3. kalap
 KAA Gent (25,000)
 Young Boys (BL) (24,755)
 FK Krasznodar (24,216)
 Rapid Wien (23,520)
 Slovan Liberec (22,085)
 Celta Vigo (21,142)
 Makkabi Tel-Aviv (20,225)
 Feyenoord (19,112)
 Austria Wien (19,020)
 Mainz 05 (18,035)
 FC Zürich (17,755)
 Southampton FC (16,756)
4. kalap
 Panathinaikósz (14,940)
 Sassuolo (14,087)
 Qarabağ (13,475)
 Asztana FK (12,575)
 OGC Nice (12,049)
 Zorja Luhanszk (11,976)
 Astra Giurgiu (BL) (11,076)
 Hapóél Beér-Seva (BL) (10,575)
 Konyaspor (6,920)
 Osmanlıspor (6,920)
 Qəbələ PFK (5,225)
 Dundalk FC (BL) (2,590)

Jegyzet
BL – Az UEFA-bajnokok ligája rájátszásának vesztes csapataként került át.

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

G csoport

H csoport

I csoport

J csoport

K csoport

L csoport

Egyenes kieséses szakasz 

Az egyenes kieséses szakaszba az Európa-liga csoportkör csoportjainak első két helyezettje, valamint az UEFA-bajnokok ligája csoportkör csoportjainak harmadik helyezettjei jutnak be.

A 16 közé jutásért 
A 16 közé jutásért zajló párosítások sorsolását 2016. december 12-én tartották. Az első mérkőzéseket 2017. február 16-án, a visszavágókat február 23-án játszották.

Nyolcaddöntők 
A nyolcaddöntők sorsolását 2017. február 24-én tartották. Az első mérkőzéseket 2017. március 9-én, a visszavágókat március 16-án játszották.

Negyeddöntők 
A negyeddöntők sorsolását 2017. március 17-én tartották. Az első mérkőzéseket 2017. április 13-án, a visszavágókat április 20-án játszották.

Elődöntők 
Az elődöntők sorsolását 2017. április 21-én tartották. Az első mérkőzéseket 2017. május 4-én, a visszavágókat május 11-én játszották.

Döntő

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 2016–2017-es UEFA-bajnokok ligája
 2017-es UEFA-szuperkupa